Přehled výsledků španělského fotbalového klubu Real Madrid v soutěžích UEFA.

Superpohár UEFA

Celkové statistiky
Accurate as of 15 August 2018.

Legenda VG = Vstřelené góly. OG = Obdržené góly. GR = Gólový rozdíl.

Real Madrid
Real Madrid